Sidoine est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Sidoine est un prénom masculin, fêté à différentes dates selon le saint auquel il est fait référence. Il a pour autre forme Saëns, conservé comme nom de famille et toponyme sous la forme .

Il a pour forme féminine .

Sidoine est aussi un patronyme.

Saints chrétiens
 Sidoine († vers 80), évêque d'Aix-en-Provence. Aveugle, il fut guéri par Jésus et devint évêque de Saint Paul. Son caveau se trouverait à Saint-Restitut. Il est fêté le 23 août.
 Sidoine Apollinaire (° 430 à Lyon - † 486 à Clermont-Ferrand) ; fêté par l'Église catholique romaine le 21 août, connu pour son œuvre littéraire.
 Sidoine de Jumièges († vers 684), abbé de Saint-Saëns, fêté le 14 novembre en Occident et le 15 novembre en Orient, selon le martyrologe romain.

Personnalités portant ce prénom
 Sidoine Benoît, moine cuisinier de l’Abbaye aux Hommes de Caen.

Notes et références